Pettenau ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Pettenau (Gemeinde Kirchstetten), Ortschaft der Gemeinde Kirchstetten, Niederösterreich
 Pettenau (Gemeinde Neulengbach), Katastralgemeinde in Neulengbach, Niederösterreich